Ерусла́н:
 Еруслан — река в Саратовской и Волгоградской областях, левый приток Волги.
 Еруслан — село Саратовской области России
 Еруслан — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на участке Урбах — Ершов.
 Еруслан Лазаревич — герой сказок, богатырь.

См. также 
 Верхний Еруслан